IDR steht für:
 Flughafen Indore in Indien (IATA-Code)
 Identitätsdokumentenregister, die zentrale Evidenz zur Ausstellung von Identitätsdokumenten (Reisepass, Personalausweise) in Österreich
 Indonesische Rupiah, als Währungscode gemäß ISO 4217
 Inscriptiones Daciae Romanae, ein Verzeichnis römischer Inschriften auf dem Gebiet der ehemaligen Provinz Dakien
 International Depository Receipt, Hinterlegungsscheine für ausländische Aktien, die stellvertretend für die Original-Aktie weltweit gehandelt werden können
 Integrated Dry Route, ein Fertigungsverfahren für Uranbrennelemente; siehe Brennelementefabrik
 Intelsat Data Rate
 Instantaneous Decoding Refresh in H.264-Video
 Intra-Disk Redundancy bei Datenspeichern

IdR steht für:
 Im deutschen Reich, eine ehemalige jüdische Wochenzeitung

i. d. R. steht für:
 in der Regel

Abkürzung